Hitto ist der Name folgender Personen:

 Hitto von Freising, 6. Bischof von Freising

Hitto ist der Familienname folgender Personen:

 Ghassan Hitto (* 1963), syrischer Geschäftsmann und Politiker

Siehe auch:
 Hito